Fleury může být:

Zeměpisný název
 Fleury (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Fleury (Aude) – obec v departementu Aude
 Fleury (Manche) – obec v departementu Manche
 Fleury (Moselle) – obec v departementu Moselle
 Fleury (Oise) – obec v departementu Oise
 Fleury (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Fleury (Somme) – obec v departementu Somme
 Fleury-devant-Douaumont – obec v departementu Meuse
 Fleury-en-Bière – obec v departementu Seine-et-Marne
 Fleury-la-Forêt – obec v departementu Eure
 Fleury-la-Montagne – obec v departementu Saône-et-Loire
 Fleury-la-Rivière – obec v departementu Marne
 Fleury-la-Vallée – obec v departementu Yonne
 Fleury-les-Aubrais – obec v departementu Loiret
 Fleury-Mérogis – obec v departementu Essonne
 Fleury-sur-Andelle – obec v departementu Eure
 Fleury-sur-Loire – obec v departementu Nièvre
 Fleury-sur-Orne – obec v departementu Calvados
 Ambly-Fleury – obec v departementu Ardennes
 Fontenay-le-Fleury – obec v departementu Yvelines

Příjmení osob 
 Marc-André Fleury (* 1984) – kanadský lední hokejista, brankář
 Theoren Fleury (* 1968) – kanadský lední hokejista
 Catherine Fleury (* 1966) – francouzská judistka